Ел Дуенде има више значења:

 Ел Дуенде (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Дуенде (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дуенде (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дуенде (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Дуенде (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Дуенде (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дуенде (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику